Ту́росна — топоним:


Реки 
 Туросна — река бассейна Днепра, левый приток Ипути.
 Туросна Картавая (Московка, иногда Туросна) — правый приток вышеназванной реки Туросна.
 Туросна — река бассейна Оки, правый приток Рессы.
 Туросна — река бассейна Западной Двины, приток реки Велеса.

Населённые пункты 
 Туросна — село в Клинцовском районе Брянской области.
 Туросна (Казённая Туросна, другое название — Дурни) — слобода близ города Клинцы (ныне в его составе).

Прочее 
 Туросна — железнодорожный разъезд в Брянской области, на линии Брянск—Гомель.

См. также 
 Красная Туросна — посёлок в Клинцовском районе Брянской области (Гулёвское сельское поселение).